Гарри Бэрд () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Бэрд, Гарри (актёр) (1931—2005) — британский актёр гайанского происхождения.
 Бэрд, Гарри (футболист) (1913—1973) — североирландский футболист.